Тархан — слово монгольского происхождения. В монгольском языке оно имеет два значения: свободный от податей, благородный, и художник или мастер. На Кавказе тархан (свобода от податей) даровалось при персидском правительстве армянам, а в Грузии — крепостным крестьянам. Грамота на тарханство называлась у армян тарханашугт.

Географические названия 
 Тархан — прежнее название села Вишнёвка в Красноперекопском районе Крыма
 Тархан — прежнее название села Колодезное Симферопольского района Крыма
 Тархан — прежнее название села Дворовое Нижнегорского района Крыма
 Тархан — название деревни в Кильмезком районе Кировской области 
 Тархан — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма
 Тархан — мыс на северо-востоке Керченского полуострова
 Тархан — деревня в Шаранском районе Башкортостана
 Тархан — деревня в Азнакаевском районе Татарстана
 Тархан — посёлок в Балтасинском районе Татарстана
 Тархан — скала на реке Чусовой в Свердловской области
 Тархан — древнеегипетский некрополь

Фамилия 
 Тархан, Абдулхак Хамид (1852—1937) — турецкий поэт и политик.
 Тархан, Ильяс Умерович (1900—1938) — крымскотатарский политический деятель, драматург.
 Тархан, Ихсан Йылдырым (род. 1980) — турецкий боксёр.
 Тархан, Мехмет (род. 1978) — турецкий отказник совести.

 Тархан-Моуравов (Тархан-Моурави) — грузинская фамилия.

Другое 
 Тархан — имя у тюркских народов.
 Тархан — привилегированное сословие тюркской знати.
 Тархан (обельный вотчинник) — человек на Руси, свободный от всех податей; встарь, иным тарханам давались и несудимые грамоты; ныне остались только почетно, без прав.
 «Тархан» — волейбольный клуб из Стерлитамака.

См. также 
 Тарханов
 Тарханы (значения)
 Тарханян

Примечания